Бурлако́ва — женская форма русской фамилии . 
 Известные носители 
 Бурлакова, Вера Николаевна (1924—2017) — советская актриса театра и кино.
 Бурлакова, Елена Борисовна (1934—2016) — советский и российский биолог, профессор.
 Бурлакова, Елена Валерьевна (род. 1987) — российская волейболистка. В девичестве (до 2017) — Ирисова.
 Бурлакова, Лидия Макаровна — д.с.-х.н., профессор.
 Бурлакова, Ольга Геннадьевна (род. 1982) — белорусская актриса театра и кино.